Kanton Bolívar bezeichnet:

 Kanton Bolívar (Carchi), Kanton in der Provinz Carchi, Ecuador
 Kanton Bolívar (Manabí), Kanton in der Provinz Manabí, Ecuador